В соревнованиях по гандболу на летних Олимпийских играх 2012 года будут участвовать 12 мужских и 12 женских команд.

На Игры квалифицировались принимающая страна, действующий чемпион мира и действующие чемпионы Азии, Африки, Европы и победитель Панамериканских игр. Завершающим этапом отбора стали три квалификационных турнира, в которых участвовали шесть лучших команд чемпионата мира-2011 (ещё не имевших олимпийских путёвок), по два представителя от Европы и Америки, определённые по результатам чемпионата Европы-2012 и Панамериканских игр-2011, и по одному представителю других континентов — вице-чемпион Африки и занявший второе место на азиатском отборочном турнире.

Мужчины

Квалифицированные команды

Квалификационные турниры 
На квалификационные турниры по результатам чемпионата мира 2011 отобрались:

Отмеченные полужирным шрифтом команды принимали эти турниры.

1-й квалификационный турнир

2-й квалификационный турнир

3-й квалификационный турнир

Женщины

Квалифицированные команды

Квалификационные турниры 
На квалификационные турниры по результатам чемпионата мира 2011 отобрались:

Отмеченные полужирным шрифтом команды принимали эти турниры.

1-й квалификационный турнир

2-й квалификационный турнир

3-й квалификационный турнир

Ссылки 
 Квалификационная система 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012